Cive peut désigner :
 La ciboule, une plante herbacée ;
 La ciboule de Chine, une autre plante herbacée ;
 Une culture intermédiaire à vocation énergétique (CIVE). En agriculture, entre deux cultures principales, il est nécessaire de semer un couvert végétal pour notamment éviter l'érosion ou encore capter l'azote. Cette culture peut avoir une destination énergétique comme la méthanisation à la ferme ;
 La cive est un disque de verre obtenu par la méthode de soufflage en plateau en verrerie.

Patronyme 

 Jasminka Cive (1981-), pratiquante de MMA autrichienne